Parlamentswahl in St. Lucia 1987 steht für:

 Parlamentswahl in St. Lucia 1987 (30. April)
 Parlamentswahl in St. Lucia 1987 (6. April)